Gneu Manli Vulsó (cònsol 474 aC), cònsol el 474 aC 
 Gneu Manli Vulsó (cònsol 189 aC), cònsol el 189 aC